Hymn Izraela: Hatikwa (Nadzieja)
 Hatikwa – izraelska partia polityczna